een verbinding van spoorlijnen, zie verbindingsboog (spoor).
 een verbinding van rechtstanden van wegen, meestal overgangsboog genoemd.
 een binding van noten in een muziekstuk, zie boog (muziek).